Tamm steht für:
 Tamm, Gemeinde in Baden-Württemberg
 Tamm (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 TAMM, deutscher E-Sport-Clan
 Tamm (Mondkrater), Krater auf dem Erdmond 
 Tamm-Wagen, deutscher Automobilhersteller
 Tamm-Dancoff-Näherung in der Quantenmechanik
 Müller-Tamm

Siehe auch:
 Thamm
 Tam
 Damm